MQA steht für:

 Malaysian Qualifications Agency
 Master Quality Authenticated, ein proprietärer, verlustbehafteter HiFi-Audiocodec 
 Mittlerer Quartilsabstand

Abkürzung